Louis Adolphe Thiers – (1797-1877), francuski polityk, historyk, zwolennik monarchii konstytucyjnej, był premierem w okresie panowania Ludwika Filipa I.
 Thiers – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme.